Walter Henrique de Oliveira (21 oktober 1968) is een voormalig Braziliaans voetballer.

Carrière
Walter speelde tussen 1993 en 1999 voor Júbilo Iwata, Honda, Consadole Sapporo en Montedio Yamagata.

Statistieken

Braziliaans voetballer